Die Tochter – film tv del 1956 diretto da Volker von Collande
Die Tochter – film del 2008 diretto da Bernhard Kammel
Die Tochter – film del 2017 diretto da Mascha Schilinski